Ла-Шапе́ль-о-Брок (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Мальмор-сюр-Коррез. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19043.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Лиможа, в 18 км к юго-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 380 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 260 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 204 были экономически активными, 56 — неактивными (показатель активности — 78,5 %, в 1999 году было 74,4 %). Из 204 активных работали 184 человека (95 мужчин и 89 женщин), безработных было 20 (8 мужчин и 12 женщин). Среди 56 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 27 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез